

Persone
 William Martin – ammiraglio britannico
 William Martin – calciatore inglese, di ruolo difensore
 William Martin – paleontologo e naturalista inglese
 William Martin – pallanuotista inglese